Пула может означать:

 Пула — город в Хорватии, самый большой город Истрии.
 Пула — аэропорт города Пула (Хорватия).
 Пула — город на юго-востоке Тибета, центр округа Ньингчи.
 Пула — муниципалитет на Сардинии (Италия).
 Пула — валюта Ботсваны.
 Вагнер Перейра Каэтано (род. 1980), более известный как Пула — бразильско-российский игрок в мини-футбол.